Chiwetel Ejiofor – attore britannico
 Duke Ejiofor – giocatore di football americano statunitense
 Eric Ejiofor – ex calciatore nigeriano